De Ierse voetbalclub Shelbourne FC speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Shelbourne FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Shelbourne FC
Shelbourne FC